Мальяда () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Гуанамби. Население составляет 15 909 человек на 2006 год. Занимает площадь 2138,093 км². Плотность населения — 7,4 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 36.224.499,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.296,61 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,575 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия